Grobowiec tracki w Kazanłyku
 Grobowiec tracki w Swesztari